Кобелева — женская форма фамилии Кобелев.
Известные носительницы:
 Кобелева, Елизавета (в монашестве сестра Илария; 1810—1892) — монахиня Русской православной церкви.
 Кобелева, Наталия Захаровна (1918 года — ?) — советская крестьянка; Герой Социалистического Труда.